Арканум  — езотеричні (секретні) знання та містерії, таємні вчення. Звідси Арканське вчення. 
 «Арканум» (Arcanum divinae sapientiae, 1880)  — енцикліка папи Лева ХІІІ, що оголошував чоловіка головою в родині й над жінкою. 
 Арканум  — місто в США, штат Огайо. 
 «Арканум» ()  — відеогра компанії «Troika Games» (2001).

Див. також  
 Старші та молодші аркани